Інжене́рна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Інженерна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Інженерна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 У місті Київ:
 Інженерна вулиця — вулиця в Голосіївському районі (Нижня Теличка);
 Інженерна вулиця — вулиця в Дарницькому районі (с-ще Бортничі).
 Інженерна вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 1-а Інженерна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Інженерна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Інженерна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Інженерна вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Інженерна вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці